A Série Ouro do Campeonato Itapeviense de Futebol Amador, é mais uma edição da elite do futebol Itapeviense.

O título foi definido na final realizada em 09 de outubro, sendo declarado campeão o clube Rainha, ao vencer o clube Boca Junior.

Primeira Fase

Grupo 1 

Esporte de Itapevi
Competições de futebol do Brasil